La sigla SPB puede referirse a:

 San Pablo de Buceite
 IATA código del aeropuerto SPB -  Charlotte Amalie Harbor Seaplane Base, in Charlotte Amalie, Saint Thomas, U.S. Virgin Islands.
 Shortest Path Bridging (SPB) - IEEE 802.1aq
 Servicio Penitenciario Bonaerense
 Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela